«Автор» () — испанский фильм 2017 года режиссёра Мануэля Мартина Куенки. Премьера фильма состоялась на Кинофестивале в Торонто 8 сентября 2017 года.

Сюжет 
Альваро из-за измены расстается со своей женой Амандой после того, как она получает престижную литературную премию. Он решает осуществить свою мечту — написать отличный роман, но ему мешает отсутствие оригинальных идей. По совету преподавателя Хуана он решает использовать своё окружение в качестве источника вдохновения. Альваро снимает квартиру и начинает манипулировать жизнью своих соседей, чтобы создать интересную историю.

В ролях 
 Хавьер Гутьеррес — Альваро
 Мария Леон — Аманда
 Адельфа Кальво — Лола
 Адриана Пас — Ирен
 Теноч Уэрта — Энрике
 Рафаэль Тельес — Монтеро
 Антонио де ла Торре — Хуан

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 63 % на основе 19 рецензий критиков со средней оценкой 6,94 из 10.

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы Испании 2017 года